Der Neckarcup 2021 war ein Tennisturnier, das vom 10. bis 15. Mai 2021 in Heilbronn stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2021 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 15 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 9. und 10. Mai 2021 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 125 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 123 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 111 kB)

ATP Challenger Tour 2021
Tennisturnier in Heilbronn